Ternström ist der Familienname folgender Personen:

 Carin Ternström (* um 1918), schwedische Badmintonspielerin
 Josef Ternström (1888–1953), schwedischer Langstreckenläufer